Cicely Tyson (Harlem, Nova York, 1924), actriu estatunidenca 
 Glàndula de Tyson
 Mike Tyson (Nova York, 1966), boxejador estatunidenc retirat 
 Neil deGrasse Tyson (Nova York, 1958), astrònom i divulgador científic estatunidenc 
 Nicola Tyson (Londres, 1960), pintor britànic que viu a Nova York